Русское (нем. Germau, прусс. Гирмова) — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области. Входит в состав Красноторовского сельского поселения.

Население

История 
Зимой 1252-125З годов войско во главе с комтуром Христбурга и вице-магистром Пруссии Хайнрихом Штанге, пройдя по косе Фрише-Нерунг, переправилось через существовавший тогда пролив у Витландсорта (Лохштедт) и, двигаясь на север, вышло к прусскому поселению Гирмове (Гюрмов, Гирмов). Навстречу орденскому войску выступило войско самбов. В результате упорного боя тевтонцы были разгромлены, Хайнрих Штанге и его брат Герман — убиты (по другой версии — пленены).

Основание орденского деревянно-земляного укрепления Гирмов (с 1595 года Гермав, с конца XVII века Гермау) произошло, скорее всего, сразу после подавления второго прусского восстания, около 1264 года. Первым камеррарием был знатный прусс Лейкауте. С 1310 года замок стал перестраиваться в камне. Замок располагался на холме, окруженном с запада и юга болотом. Рядом с замком протекал ручей, на нем соорудили запруды и поставили мельницу. Образовавшийся каскад прудов прикрывал замок с севера и с востока.

Во время Тринадцатилетней войны замок Гирмов в конце сентября 1463 года был захвачен и разрушен отрядом поляков. Полностью замок так и не был восстановлен. В документах Второго Торуньского мира от 19 октября 1466 года Гирмов ещё упоминался как замок, в 1507 году великий магистр Фридрих фон Заксен, готовясь к войне с Польшей, рассматривал его как опорный пункт. После секуляризации Тевтонского ордена в 1525 году Гирмав упоминался в качестве владения герцога Альбрехта. С того времени замок окончательно потерял свои оборонительные функции. В 1581 году замок стал резиденцией янтарного управляющего, сюда также была перенесена из замка Лохштедт и Янтарная палата. В 1586 году разрушающийся замок был отреставрирован. С 1644 году в замке Гермав размещался вновь созданный янтарный суд, виселица которого стояла на горе Гальгенберг.

С годами замок окончательно обветшал, и в 1693 году Янтарный управляющий и палата переселились в Пальмникен (ныне посёлок Янтарный), а затем в Фишхаузен (ныне город Приморск). Остатки крепостных сооружений замка Гермав послужили в качестве строительных материалов для постройки административных зданий в Пальмникене и устройства мостовых в поселении Гермау. К концу XVII века название замка и посёлка Гермав видоизменилось в Гермау.

Около 1760 года в сохранившемся флигеле замка был произведён капитальный ремонт, и его перестроили в кирху (приход Гермау, епархия Фишхаузен). Этажные перекрытия разобрали, и получился очень высокий церковный неф. В алтарной части, видимо, сохранилась бывшая замковая капелла, имевшая сводчатый потолок. Последний ремонт в кирхе проводился в 1936—1942 годах.

В ночь с 1 на 2 февраля 1945 года 275-й гвардейский стрелковый полк под командованием подполковника Андреева Ивана Андреевича 91-й гвардейской стрелковой дивизии полковника В. И. Кожанова, поддержанный самоходками СУ-76 735-го самоходного артиллерийского полка полковника Кесарева, прорвав в направлении Куменен (ныне поселок Кумачево) — Тиренберг (сейчас не существует; район перекрестка дорог на Шатрово, Грачевку и Дунаевку) оборону 9-го немецкого армейского корпуса и разрозненных отрядов фольксштурма, мобилизованных из окрестных поселков, стремительным броском вышел к Гермау. 3 февраля 1945 года Гермау был взят воинами 91-й гвардейской стрелковой дивизии 39-й армии. Первыми в Гермау ворвались бойцы 94-й отдельной гвардейской разведроты старшего лейтенанта А. Г. Щербакова.

В районе Гермау шли тяжёлые кровопролитные бои. Во время немецкого февральского наступления 91-я гвардейская стрелковая дивизия попала в окружение, оставила посёлок Гермау 9 февраля. В период окружения 91-й гвардейской стрелковой дивизии артиллерийские удары по Гермау наносились немецкой корабельной артиллерией и береговыми батареями крупного калибра Пиллау. Второй раз посёлок Гермау был взят частями Красной Армии 16 апреля 1945 года.

В 1946 году посёлок Гермау был переименован в Русское.

Примечания 

Населённые пункты Зеленоградского района